Gabriac ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Gabriac (Aveyron)
 Gabriac (Lozère)

zh:加布里阿克